Тиарет:

 Тиарет — город на северо-западе Алжира, административный центр одноимённых провинции и округа.
 Тиарет — провинция (вилайя) в северной части Алжира.